Ломоно́совский проспе́кт:
 Ломоносовский проспект — улица в Москве.
 Ломоносовский проспект — станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.

См. также 
 Улица Ломоносова